Pseudochordodes gestri är en tagelmaskart som först beskrevs av Lorenzo Camerano 1904.  Pseudochordodes gestri ingår i släktet Pseudochordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
gestri